Türkentor ist der Name folgender Bauwerke:

 Türkentor (Helmstedt)
 Türkentor (München)